Build (conferentie), een conferentie van het Amerikaanse IT-bedrijf Microsoft
Build (informatica), het resultaat van het volledig compileren en linken van de broncode van een softwareproject
Build (Housemartins), een single van The Housemartins